«Аль-Араби» () — катарский футбольный клуб из Дохи. Образован в 1952 году. Является самым популярным и самым старым клубом Катара. Домашние матчи проводит на стадионе «Гранд-Хамад», вмещающем 18 000 зрителей. Семикратный чемпион Катара, восьмикратный обладатель Кубка страны.

История 
Основан в 1952 году под названием Аль-Тахрир. Старейший клуб Катара. Постоянный участник чемпионата Катара с 1983 года.

Стадион 
Домашний стадион — «Гранд-Хамад», вмещает 18 000 зрителей.

Достижения 
 Чемпион Катара (7): 1982/83, 1984/85, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97
 Обладатель кубка эмира Катара (8): 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1989, 1990, 1993
 Обладатель кубка Наследного принца Катара : 1997
 Обладатель кубка шейха Яссима (6) : 1980, 1982, 1994, 2008, 2010, 2011

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба  

Футбольные клубы Катара
Спорт в Дохе